Poppelauer ist der Name von

 Moritz Poppelauer (1824–1888), auch: Moses Poppelauer, österreichischer Journalist, Verlagsbuchhändler und Antiquar hebräischer Literatur

Poppelauer steht für

 M. Poppelauer (Verlagsbuchhandlung), 1860 gegründete Verlagsbuchhandlung mit angeschlossenem Antiquariat, eine der ältesten hebräischen Buchhandlungen in Deutschland